Итати — топоним и название некоторых объектов.

 Итати — город в Аргентине;
 Итати — департамент в Аргентине в составе провинции Корриентес;
 Итати — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

См. также 
 Итатира — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.